FSP steht für:
 Congregatio Filiarum Sancti Pauli, ein katholischer Frauenorden
 Fédération Suisse de Pétanque
 Fémina Sport Paris, ehemaliger Frauenfußballverein aus Frankreichs Hauptstadt Paris
 Fernsprecher als militärische Abkürzung 
 File Service Protocol, Netzwerkprotokoll zum öffentlichen Bereitstellen von Dateien
 Finite State Process, eine algebraische Notation, um Prozessmodelle beschreiben zu können. 
 Florida State Prison, das Staatsgefängnis Floridas
 Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, Schweizer Berufsverband von universitär ausgebildeten Psychologen
 Free State Project, US-amerikanische libertäre Initiative
 Freedom Socialist Party, US-amerikanische feministisch-sozialistische Partei
 Freie Soziale Partei
 Freie Sozialistische Partei (Marxisten-Leninisten), 1967 in der Bundesrepublik Deutschland gegründete Partei 
 FSP (Prüfunternehmen), eine Prüf- und Sachverständigen-Organisation 
 unter FSP gegründet 1987, seit 1993 Saint Albin Verlag
 die Musikformation Free System Projekt
 Fasersättigungspunkt, Feuchtezustand von Holz, ab dem freies Wasser in den Zellen vorliegt 
 Flächenbezogener Schallleistungspegel
 Flughafen St. Pierre auf der gleichnamigen Insel nach dem IATA-Code
 Bahnhof Frankfurt am Main Stadion (DS100-Code)

FSP